WBC est un sigle qui peut désigner :
 World Boxing Council, fédération internationale de boxe anglaise.
 Westboro Baptist Church
 World Barista Championship
 World Baseball Classic
 Western Balkan Countries, soit l'Albanie et les états de l'ex-Yougoslavie (la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, le Kosovo et la Macédoine)
 , compatible avec le bus informatique Wishbone, dans la nomenclature